Bärenhöhle ist der Name folgender Höhlen:

 Karls- und Bärenhöhle, Schauhöhle der Schwäbischen Alb im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Hohlenstein Bärenhöhle, Höhle im Hohlenstein am rechten Talrand des Lonetals im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg
 Bärenhöhle (Goslar), Höhle bzw. Schieferabbau südöstlich von Goslar
 Bärenhöhle (Oberammergau), Höhle in den Ammergauer Alpen
 Bärenhöhle (Rodalben), Höhle im Bärenfelsen am Rodalber Felsenwanderweg
 Bärenhöhle (Winden am See), Höhle bei der Gemeinde Winden am See im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland in Österreich
 Peștera Urșilor (deutsch: Bärenhöhle), Schauhöhle im Ortsteil Chișcău der Gemeinde Pietroasa im Kreis Bihor in Rumänien
Weiteres
 Bärenhöhle (Antisemitismus), ein Netzwerk antisemitischer Professoren der Philosophischen Fakultät der Universität Wien in der Zwischenkriegszeit
 Führerhauptquartier Bärenhöhle
 Bärentalhöhle